La désignation de Bayer Delta Lyrae (δ Lyr / δ Lyrae) est partagée par deux étoiles ou système d'étoiles de la constellation de la Lyre :
 δ Lyrae ;
 δ Lyrae.

Les deux étoiles de Delta Lyrae sont par ailleurs au centre de l'amas de Stephenson 1, également nommé l'amas de Delta Lyrae pour cette raison.

Constellation de la Lyre
Homonymie stellaire
Lyrae, Delta